Систеби́ () — деревня в составе Ковалинского сельского поселения Урмарского района Чувашии.

География 
Расстояние до Чебоксар — 91 км, до районного центра — посёлка Урмары — 13 км, до железнодорожной станции (Урмары) —13 км. Деревня расположена на берегах реки Сиспева́р (приток реки Аря).

Административно-территориальная принадлежность 
С XIX века до 29 октября 1926 года деревня находилась в составе Новоковали́нской волости Цивильского уезда, после, до 1 октября 1927 года, в составе Урма́рской волости Цивильского уезда, с 1 октября 1927 года — в составе Урмарского района. Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Систебинский, с 1 октября 1928 года — Чирш-Сирминский, с 4 января 1929 года — Буинский, с 11 декабря 1959 года — Ковалинский.

История 
Деревня появилась в XVIII веке как выселок деревни Юмашева (ныне не существует). Жители — до 1866 года государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. В начале XX века функционировала церковноприходская школа. В 1929 году образован колхоз им. Спасова. По состоянию на 1 мая 1981 года деревня Систеби Ковалинского сельского совета — в составе совхоза «Ленинский».

Религия 
Согласно архивным сведениям (по состоянию на 1899 год) жители деревни были прихожанами Преображенской церкви села Аттиково (Преображенское) (церковь деревянная однопрестольная в честь Преображения Господня, была построена не позднее 1795 года, закрыта в 1940 году, не сохранилась).

Название 
Название деревни — от имени Систепи (Çиçтепи).

Историческое и прежние названия 
Исторические названия: Сисмибы́, Второ́е Юма́шево; Среднее Юмашево (1917).

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживало 158 человек, преобладающая национальность — чуваши (97%).

Инфраструктура 
Функционировала ОАО «Племенная птицефабрика «Урмарская» (по состоянию на 2010 год). Имеются клуб, спортплощадка, магазин.
Улицы: Е. Степановой, Ленина, Набережная.

Памятники и памятные места 
 Обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне, «Помним их имена» (2015; ул. Е. Степановой).

Уроженцы 
 Алексеев Михаил Алексеевич (1933, Систеби, Урмарский район — 1996, Москва) — композитор, дирижёр. Член Союза композиторов СССР (1962). Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1980), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995). 
 Степанова Елена Степановна (1924, Систеби — неизвестно) — участница Великой Отечественной войны, медицинская сестра, воевала в составе партизанского отряда «Полярник» (командир — Д. Подоплёкин) в Карелии. Погибла летом 1942 года, по другим данным — погибла в 1943 году. Её именем названа улица в родной деревне. 
 Широв Иван Никандрович (1909, Систеби, Цивильский уезд — 1967, Козловка) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, народный комиссар (министр) земледелия Чувашской АССР (1945—1947), министр сельского хозяйства Чувашской АССР (1947—1950).

Ссылки 
 Официальный сайт Ковалинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

Примечания 

Населённые пункты Урмарского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке